Прекса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 140 км на захід від Монпельє, 9 км на південний захід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 518,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Прексан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од